Osoby:
 Alfred Borda – maltański żeglarz
 Daniel Caro Borda – kolumbijski biskup
 Luis Borda – argentyński gitarzysta
 Orlando Fals Borda – kolumbijski polityk
 Soleil Borda – amerykańska aktorka

Inne:
 Borda – krater
 Borda – statek

Zobacz też:
 Borta